Xanthippe, parfois transcrit Xanthippos au masculin (en grec ancien ) et Xanthippé au féminin (), est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Xanthippe, homme politique athénien, père de Périclès () ;
 Xanthippe, épouse de Socrate (), qui a donné son nom à :
 Xantippe, cratère sur la planète Vénus,
 (156) Xanthippe, un astéroïde ;
 Xanthippe, général spartiate au service de Carthage () ;
 Xanthippe, philosophe cynique d'époque indéterminée mentionné par Photius (Bibl. codex 167) d'après Stobée.
 un professeur de fiction
 Xanthippé est aussi le nom de trois personnages de la mythologie grecque.